Găneasa ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Găneasa (Ilfov), Gemeinde im Kreis Ilfov
 Găneasa (Olt), Gemeinde im Kreis Olt